«Фаворитка» () — майбутній художній фільм режисера Майвенн. Головні ролі виконають Джонні Депп, Майвен, Луї Гаррель, П'єр Рішар та Ноемі Львовскі.

Прем'єра фільму відбудеться у 2023 році, а через 15 місяців він стане доступним на сервісі Netflix.

Сюжет 
Подробиці сюжету тримаються в таємниці. У центрі сюжету майбутнього фільму стосунки французького короля Людовіка XV із фавориткою Жанною Дюбаррі.

У ролях 

 Джонні Депп — король Луї XV
 Майвен — Жанна Дюбаррі
 Луї Гаррель
 П'єр Рішар
 Ноемі Львовскі
 Мельвіль Пупо
 Паскаль Греггорі

Виробництво 
У січні 2022 року Джонні Депп отримав роль короля Людовіка XV у фільмі французького режисера Майвенна «Жанна Дю Баррі». У травні 2022 року до акторського складу фільму приєдналися Луї Гаррель, П'єр Рішар і Ноемі Львівські, а компанія Wild Bunch продала права на прокат фільму на кінофестивалі Канна 2022 року. У липні 2022 року фільм був перейменований на «Фаворитку», а прокатом та співфінансуванням фільму зайнялася компанія Netflix.

Основні зйомки розпочалися 26 липня 2022 року у Версалі та інших районах Парижа і триватимуть 11 тижнів.

Прем'єра фільму відбудеться у 2023 році, а через 15 місяців він стане доступним на сервісі Netflix.

Примітки 

Фільми Франції 2023
Фільми Netflix
Фільми французькою мовою